Taiga se  refiere al bioma de bosques de coníferas, pero también puede referirse a:

 Lago Taiga, en Alaska; 
 Ike no Taiga, un pintor japonés; 
 Taiga Fujimura, personaje de la serie japonesa Fate/stay night; 
 Taiga Aisaka, personaje principal de la serie japonesa Toradora!; 
 Drama Taiga, series dorama japoneses históricos de un año de duración; 
 Taiga, un álbum de OOIOO; 
 Taiga, un ensayo nuclear de la Unión Soviética;
 Taiga, ciudad del Óblast de Kémerovo; o
 Taiga, software open-source de gestión de proyectos.